

Localdiades
Twisp (Washington)

Outros
Nick Twisp - um personagem de Youth in Revolt

Desambiguação